Заришняк — українське прізвище.

Відомі носії:

 Заришняк Анатолій Семенович (29.12.1955) — доктор сільськогосподарських наук, професор академік НААН.
 Заришняк Іван Никифорович (03.01.1929 — 26.01.2010) — Кавалер ордена Леніна (1966).
 Заришняк Яків Петрович (20.12.1923 — 17.11.1998) — Кавалер ордена Леніна (1972).

Українські прізвища